

Personaggi
Adriana Villagrán, tennista argentina
 Genaro Sepúlveda Villagrán, biatleta argentino
 Gilmar Villagrán, calciatore uruguayano
 Carlos Villagrán, comico messicano
 Cristian Villagrán, tennista argentino
 Felipe Villagrán, calciatore cileno
 Flaminia Villagrán, musicista guatemalteca
 Francisco Villagrán, rivoluzionario messicano
 José Antonio Villagrán Correas, militare e politico cileno
 José Villagrán García, architetto messicano
 Julián Villagrán (rivoluzionario), indipendentista messicano
 Julián Villagrán (attore), attore spagnolo
 Ricardo Villagrán, autore di fumetti argentino
 Vicente Villagrán, militare messicano

Località 
 Villagrán – municipalità del Guanajuato, in Messico
 Villagrán – municipalità del Tamaulipas, in Messico
 Nopala de Villagrán – municipalità dell'Hidalgo, in Messico